Евге́ний Фёдоров:
 Фёдоров, Евгений Александрович (1897—1961) — русский советский писатель, очеркист.
 Фёдоров, Евгений Алексеевич (род. 1963) — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ пяти созывов.
 
 Фёдоров, Евгений Владимирович (род. 1965) — российский музыкант, автор песен, актёр и композитор.
 Фёдоров, Евгений Евгеньевич (1924—2020) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1976).
 Фёдоров, Евгений Константинович (1910—1981) — советский геофизик, начальник Гидрометслужбы СССР, академик АН СССР, Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Евгений Павлович (1909—1986) — советский астроном.
 Фёдоров, Евгений Петрович (1911—1993) — дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
 Фёдоров, Евгений Степанович (1851—1909) — русский инженер, изобретатель в области воздухоплавания и авиации.
 Фёдоров, Евгений Юрьевич (род. 1980) — российский хоккеист, центральный нападающий, тренер.